Свириде́нко — украинская фамилия.

Известные носители 
 Свириденко, Георгий Владимирович (род. 1962) — советский и белорусский гандболист.
 Свириденко, Дмитрий Викторович (род. 1997) — белорусский футболист.
 Свириденко, Иван Петрович (1934—2000) — советский и российский физик.
 Свириденко, Илья Русланович (род. 2002) — белорусский футболист, защитник.
 Свириденко, Ирина Владимировна (более известна под фамилией Сумникова; род. 1964) — советская российская баскетболистка, Заслуженный мастер спорта СССР.
 Свириденко, Олег Михайлович (род. 1962) — доктор наук, заместитель Председателя Верховного суда Российской Федерации, председатель Арбитражного суда города Москвы.
 
 Свириденко, Руслан Валерьевич (род. 1979) — белорусский футболист.
 Свириденко, Юлия Анатольевна (род. 1985) — украинский государственный деятель, Первый вице-премьер — Министр экономики Украины с 2021 года.

См. также 
 «С. Свириденко» (литературный псевдоним С. А. Свиридовой; 1882—не ранее 1928), российской поэтессы, прозаика, переводчика-эквиритмиста, музыковеда, музыкального критика.